Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Melpomene, d'après la muse grecque du même nom :

le , un cinquième rang de 38 canons capturé à la France en 1794 au large de Calvi. Il sera revendu en 1815 ;
le , un cinquième rang de 38 canons capturé à la France en 1815 au large d'Ischia. Il sera revendu en 1821 ;
le , une frégate à hélice construite en 1857 et revendue en 1910 ;
le , un croiseur léger de classe Marathon en service de 1888 à 1905 ;
le , un croiseur protégé de  lancé sous le nom de Indefatigable en 1891, renommé Melpomene en 1910 et revendu en 1913 ;
le , un destroyer construit à l'origine pour la marine grecque sous le nom de Samos, racheté en 1914, lancé en 1915 et revendu en 1921 ;
le HMS Melpomene, un monitor lancé sous le nom de M31 en 1915. Converti en mouilleur de mines et renommé Melpomene en  1922, il est démoli en 1948.

Voir aussi 
Le HMS La Melpomene, un torpilleur saisi en 1940, rétrocédé aux Forces navales françaises libres puis remis en service dans la Royal Navy avant d'être rendu à la France en 1946.

Source 

Melpomene